Biokovo est un toponyme qui peut désigner :
 Biokovo, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
 le Biokovo, une chaîne de montagne côtière de la mer Adriatique composant les Alpes dinariques, située en Croatie.